Accotement peut désigner :
 accotement, dans le domaine de la voirie,  la partie d'une route située entre la limite de la chaussée, au sens géométrique, et le début du talus de remblai ou de déblai ;
 accotement, en horlogerie, le frottement de certaines parties qui sont dérangées de leur pivot.